Geografia
 Momo – departament w Kamerunie
 Momo – miejscowość we Włoszech
 Momo – miejscowość w Gabonie
 Muzyka
 Momo – polski zespół muzyczny
 MoMo – debiutancki album studyjny zespołu Momo z 2013 roku
 Inne

 Momo – rzeźba japońska o której głośno było w 2018 z powodu profilu na komunikatorze WhatsApp, który rzekomo należał do lalki Momo i zmuszał nieletnich do złych czynów.
 Momo – powieść niemieckiego pisarza Michaela Endego
 Momo – lemur, postać serialu Awatar: Legenda Aanga
 momo – pierożki tybetańskie
 Momo – firma

Przypisy